Metalurg Pernik steht für folgende Sportvereine in Bulgarien:

 FC Metalurg Pernik, Fußballklub
 HK Metalurg Pernik, Hockeyklub